Авжа — река в Бабаевском районе Вологодской области России, правый приток Суды.

Берёт исток в болотистой ненаселённой местности на северо-западе Борисовского сельского поселения, течёт на север и через 1 км после нежилой деревни Посыпкино впадает в Суду в 178 км от её устья, напротив деревни Нижний Конец
Центрального сельского поселения. Других населённых пунктов на берегах и крупных притоков нет. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Суда от истока и до устья, речной подбассейн реки — Реки бассейна Рыбинского водохранилища. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010200212110000007517.

Примечания 

Притоки Суды (приток Волги)
Реки Бабаевского района Вологодской области